Araeomorpha är ett släkte av fjärilar. Araeomorpha ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Araeomorpha